Giovanni Beltrami se poate referi la,

Artiști vizuali italieni 
 Giovanni Antonio de Beltrami, miniaturist italian din secolul al XVI-lea  ;
 Giovanni Battista Beltrami  (?-1780), gravor italian  ;
 Giovanni Beltrami (ceramist) (n. 1770 Cremona - d. 1854, Cremona) a fost un sticlar și ceramist italian
 Giovanni Beltrami (pictor)  (n. 26 februarie 1860, Milano – d. 31 ianuarie 1926, Milano) a fost un pictor și critic de artă italian, asociat cu mișcarea artistică Art Nouveau

Referințe 

Nume proprii